Sanders Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sanders Airport (Arizona)
 Sanders Airport (Montana)
 Sanders Airport (Pennsylvania)
 Sanders Airport (Tennessee)